Кампания в долине Шенандоа (1862) — кампания Джонатана Джексона в долине Шенандоа весной 1862 года, в ходе гражданской войны в США.
 Кампания в долине Шенандоа (1864) — кампания Филипа Шеридана в долине Шенандоа осенью 1864 года, в ходе гражданской войны в США.